Перша ліга Словенії 1998—1999 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Марибор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як фіналіст Кубку Словенії 1998—1999.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1998–1999
Словенія
Словенія
1998 у словенському спорті
1999 у словенському спорті